Ерков — фамилия. Известные носители:

 Ерков, Александра (род. 1982) — сербский политик.
 Ерков, Желько (род. 1953) — хорватский баскетболист.
 Ерков, Миа (род. 1982) — хорватская волейболистка. Дочь Желько Еркова.

Топоним 
 Ерков — село в Черниговской области Украины.